Bernatzky ist der Familienname folgender Personen:
 Aloys Bernatzky (1910–1992), deutscher Landschaftsarchitekt und Biologe
 Waldemar Bernatzky (1920–2005), uruguayischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Bernatzki
 Bernacki